Хо́у — китайская фамилия (клан). Значение иероглифа 侯 — удельный князь.

Известные Хоу 侯 
 Хоу Вайлу (; 1903—1987) — китайский философ.
 Хоу Ифань (; род. в 1994) — китайская шахматистка, гроссмейстер.
 Хоу, Кей-Ти (род. 1950) — китайско-сингапурская британская врач и учёный
 Хоу Цзин (; умер в 552) — военачальник Восточной Вэй, провозгласивший себя императором.
 Хоу Сяосянь (; род. 1947) — тайваньский кинорежиссёр.
 Хоу Юйчжу (род. 1963) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.

См. также 
 Сто фамилий